{{Карточка сорта
| название = Rosa 'Walferdange'
| image = Rosa 'Walferdange' (2).jpg
| image_width = 
| подпись = 'Rosa 'Walferdange'Россия. Владимирская область, частный сад
| род =Шиповник (Rosa)
| вид = 
| группа_название = Классы
| группа = Гибриды розы Мускусной
| группа_2_название = 
| группа_2 = 
| сортовой_тип = 
| сорт = 'Walferdange'
| регистрационное_название = LENwal, LLX8754
| синонимы =
| родители_название = 
| родители = 
| происхождение = 
| автор =
| селекционер =Louis Lens, 1992
| оригинатор = 
| регистратор =
| патенты =
| известен_в_россии =
| награды =
 Classic Shrub Rose (ARS). Los Angeles Rose Society Show. 2001
 Classic Shrub Rose (ARS). Santa Barbara Rose Society Show. 2001
| commons = 
}}'Rosa 'Walferdange'''' — сорт роз, относится к классу Гибриды розы Мускусной.

Сорт назван в честь Вальферданжа — одной из коммун Люксембурга.

Биологическое описание 

Куст высотой 60—80 см.

Листья тёмно-зелёные, полуглянцевые.

Цветки 4—5 см в диаметре, шаровидные, махровые, в крупных соцветиях, цвет — смесь карминно-розового с жёлтым.

Аромат слабый.

Лепестков 17—25.

Цветение обильное, непрерывное.

Происхождение 
По данным American Rose Society и сайта Helpmefind.com:

В культуре 
Зоны морозостойкости: 6b—9b.

Болезни и вредители 
Устойчивость к болезням высокая.

Примечания 

Walferdange